ТФС — многозначная аббревиатура:
 ТФС — телефонная станция
 ТФС — теория функциональных систем
 ТФС — тетрахлорфталимидопропилтрихлорсилан
 ТФС — типовая филиальная система

См. также 
  — аббревиатура латиницей